El término Bionic puede referirse a:

Bionic, álbum de Christina Aguilera.
Bionic, canción de Christina Aguilera.
Bionic, álbum de Sandbox.
O puede referirse al término biónica.